Восточный хребет — ороним:
 Восточный хребет — горная система на Камчатке.
 Восточный хребет — горный хребет на Сахалине.
 Восточно-Сахалинские горы ранее назывались Восточным хребтом.